El término caravana puede referirse a:
 Caravana, un vehículo recreacional  de remolque, amueblado a modo de hogar móvil.
 Caravana, reunión de mercaderes y peregrinos que se asocian para viajar juntos.
 Caravana, película española de 2005 dirigida por Gerardo Olivares.
 Caravana Televisión, canal regional de televisión ecuatoriano.
 Caravana, un grupo de animales herbívoros que se desplazan unos detrás de otros.
 Caravana, una hilera o conjunto de hileras de vehículos que, por dificultades en la carretera, avanzan lentamente y a veces con frecuentes retenciones.